Мелоун () — англійське прізвище і похідний від нього топонім.

Прізвище

 Бред Мелоун (1989) — канадський хокеїст.
 Джордан Мелоун (1984) — американський ковзаняр.
 Діон Мелоун (1989) — суринамський футболіст.
 Дороті Мелоун (1925–2018) — американська акторка.
 Карл Мелоун (1963) — американський баскетболіст.
 Моллі Мелоун (1888–1952) — американська акторка.
 Моузес Мелоун (1955-2015) — американський баскетболіст, центровий.
 Раєн Мелоун (1979) — американський хокеїст.

Топонім

Мелоун — місто, штат Флорида
 Мелоун — місто, штат Нью-Йорк
 Мелоун — місто, штат Техас
 Мелоун — селище, штат Нью-Йорк
 Мелоун — переписна місцевість, штат Вашингтон

Англійські прізвища